Чернолесье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Чернолесье — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Чернолесье — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Чернолесье — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Чернолесье — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Чернолесье — посёлок в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Чернолесье — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

Другое 
 Чернолесье — вариант перевода названия леса Лихолесье в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина

См. также 
 Хвойный лес